Ру́дзитис () — латышская фамилия. Женская форма — .

Известные носители:

 Рудзитис, Гунтис Екабович — автор учебников по химии для средней школы.
 Рудзитис, Марис Карлович (1932—1973) — советский кинорежиссёр и оператор.
 Рудзитис, Рихард Яковлевич (1898—1960) — латышский поэт, писатель, переводчик, философ и общественный деятель.